Sebeș, care este un nume frecvent din toponimia limbii române, se poate referi la una din următoarele localități din România:

 orașul Sebeș din județul Alba
 satul Sebeș din comuna Hârseni, județul Brașov
 satul Sebeș din comuna Rușii-Munți, județul Mureș
 satul Sebeșu de Jos din comuna Turnu Roșu, județul Sibiu
 satul Sebeșu de Sus din comuna Racovița, județul Sibiu
 satul Sebeșel din județul Alba

Vezi și 
 Râul Sebeș (dezambiguizare)
 Sebiș (dezambiguizare)

Toponime românești
Împrumuturi lingvistice din maghiară
Nume proprii